Chocolat Show (émission de télévision)
 Chocolat Show (live), album d'Olivia Ruis